Okręty US Navy o nazwie "Assurance":
Pierwszy USS "Assurance" (MSO-521) był trałowcem floty, który był w służbie w latach 1958 - 1977.
Drugi USNS "Assurance" (T-AGOS-5) był okrętem badawczym typu Stalwart, który był w służbie w latach 1985-1995.

Assurance